BUQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bulawayo (Zimbabwe)
 buq – codice ISO 639-3 della lingua brem